В статье представлены основные события футбольного клуба Томь сезона 2008 года.

Хроника 
 18 января. Представлен новый логотип «Томи».
 21 января. Подписан однолетний контракт с Бесланом Аджинджалом (экс-«Луч-Энергия»).
 31 января. Алексей Бугаев продлил контракт до конца 2008 года.
 4 февраля. Заключен контракт с Вениамином Мандрыкиным (аренда до конца сезона).
 20 февраля. Сергей Скобляков продлил контракт до конца 2009 года.
 Согласованы условия личных контрактов Денисом Большаковым (экс-«Луч-Энергия»), Андреем Колесниковым (экс-«Торпедо» (Москва)) и Виталием Волковым (экс-«Рубин»). Переход последнего состоится после уплаты «Рубину» оговорённой в контракте игрока компенсации.
 29 февраля. В РФПЛ подана предварительная заявка клуба.

 5 марта. Заключен контракт с Виталием Волковым (по схеме «2+1»). Днём ранее Палата по разрешению споров РФС аннулировала его контракт с «Рубином».
 6 марта. Состоялись выборы капитана. Валерий Климов за явным преимуществом сохранил капитанскую повязку. Первым вице-капитаном был избран Валерий Катынсус, и сразу два претендента набрали одинаковое количество голосов — Дмитрий Мичков и Сергей Скобляков. Они оба стали вторыми вице-капитанами. Помимо этих четырёх футболистов, в тренерский совет было принято решение ввести Хрвое Вейича.
 9 марта. Заключен трёхгодичный контракт с Игорем Стрелковым (экс-«Луч-Энергия»).
 11 марта. Дозаявлены следующие игроки:

 25 марта. Отзаявлен полузащитник Сергей Лебедков. Сезон он проведёт в московском «Торпедо» на правах аренды.
 4 апреля. Отзаявлен защитник молодёжного состава Дмитрий Сергеев.
 13 мая. Главный тренер молодёжного состава Эдуард Барышев подал в отставку (в последнем туре «Томь» проиграла «Локомотиву» с рекордным для турнира молодёжных команд счётом 8:0). И. о. главного тренера назначен Виктор Себелев.
 16 мая. Согласован арендный контракт до конца сезона с полузащитником Романом Концедаловым. «Томь» получила право приоритетного выкупа игрока по окончании сезона у московского «Локомотива».
 23 мая. В прессе распространилась информация, что Петракова может сменить Мирослав Ромащенко — главный тренер молодёжного состава «Спартака» (Москва). Изначально эту информацию не подтвердили ни Петраков, ни Ромащенко, ни руководство «Томи». 25 мая Ромащенко подтвердил эту информацию; на следующий день он вылетел в Томск для переговоров с клубным руководством.
 27 мая. Опубликовано официальное заявление генерального директора клуба Юрия Степанова. Оно, в частности, гласит, что тренировать команду и готовить её ко второму отрезку чемпионата будет старший тренер Ромащенко Мирослав Юрьевич, до расторжения контракта с Валерием Петраковым. В свою очередь, Валерию Юрьевичу [Петракову], пока не будет согласован вопрос о расторжении контракта, будет предложено заниматься вопросами, касающимися спортивной деятельности Клуба. […] А если контракт будет расторгнут по обоюдному согласию сторон, Валерию Юрьевичу будет выплачена определённая компенсация. Причинами смены тренера стали неудовлетворительные качество игры и результаты, которые показывала команда.
 30 мая. Руководством и Валерием Петраковым достигнут консенсус о расторжении тренерского контракта. Днём ранее Петраковым было подано заявление в палату по разрешению споров РФС — бывшего тренера «Томи» не устраивал размер компенсации.
 Мирослав Ромащенко и Валерий Кечинов подписали соглашения о досрочном прекращении трудовых контрактов со московским «Спартаком». Ожидается, что со 2 июня они приступят к работе в «Томи».
 4 июня. Игорь Стрелков подписал трёхлетний контракт с ФК «Москва» (отзаявлен 16 июня).
 5 июня. Футболистам «Томи» за выход в полуфинал Кубка России присвоены звания «Мастер спорта России».
 2 июля. Достигнута договорённость, что футболист «Сатурна» Александр Харитонов проведёт остаток сезона в «Томи» на правах аренда. Ранее этот крайний полузащитник уже выступал в томском клубе в 2002—2004 гг.
 7 июля. Защитник «Москвы» Помпилиу Стойка заключил полуторогодовое соглашение с «Томью».
 Беслан Аджинджал перешёл в краснодарскую «Кубань» (отзаявлен 21 июля).
 Магнитно-резонансное обследование Александра Младенова выявило повреждения мениска и крестообразной связки левой ноги. Полузащитник выбыл из строя до конца сезона.
 10 июля. В заявку клуба внесены: 14 Концедалов, 83 Харитонов, 88 Стойка.
 11 июля. Дозаявлен защитник Сергей Кабанов (экс-«Алания»), под номером 67.
 16 июля. Отзаявлен полузащитник молодёжного состава Михаил Светозаров.
 18 июля. Достигнута предварительная договорённость о переходе из «Риеки» (Хорватия) черногорского нападающего Радомира Джаловича. Форвард прибыл в Томск на просмотр 23 июля, однако условия личного контракта не устроили футболиста и его агентов, и на следующий день хорватский нападающий вернулся на родину.
 По обоюдному согласию разорван контракт с Новаковичем (отзаявлен 31 августа).
 8 августа. Дозаявлены полузащитники молодёжного состава: 53 Константин Сашилин, 54 Сергей Аксёнов, 55 Валерий Волощук.
 13 августа. Дозаявлены игроки молодёжного состава: полузащитник Роман Грохин (№ 51) и нападающий Никита Козлов (№ 56).
 27 августа. Под номером 98 дозаявлен белорусский нападающий Сергей Корниленко — экс-«Днепр» (Днепропетровск). Контракт рассчитан на 2,5 года.
 29 августа. Алексей Бугаев перешёл в «Химки» (отзаявлен 31 августа).
 30 августа. В аренду до конца сезона из «Сатурна» взят голкипер Артём Ребров (№ 77).
 Дозаявлен полузащитник молодёжного состава Дмитрий Ефремов (№ 52).
 31 августа. После домашнего поражения от «Крыльев Советов» со счётом 0:4 старший тренер Мирослав Ромащенко и генеральный директор Юрий Степанов заявили о решении подать в отставку. Спикер Государственной думы Томской области и главный куратор «Томи» Борис Мальцев заявил, что отставки не будут приняты.
 Отзаявлены следующие игроки молодёжного состава: Алексей Ким, Виктор Козубец, Сергей Гаврилов, Максим Ерусланов, Иван Борисов.
 2 сентября. На общем собрании НП ФК «Томь» отставки старшего тренера и генерального директора не были приняты. С Юрием Степановым была достигнута договорённость о продолжении работы. Ввиду отсутствия Ромащенко в Томске переговоры с ним были отложены на срок не позднее 5 сентября.
 4 сентября. Расторгнуты контракты со старшим тренером Мирославом Ромащенко и его помощником Валерием Кечиновым. Подготовка к ближайшим играм поручена тренеру Василию Баскакову.
 11 сентября. Валерий Непомнящий подтвердил достижение принципиальной договорённости с руководством «Томи» о том, чтобы возглавить клуб. До получения лицензии PRO он занял должность советника генерального директора, а формально руководил командой Василий Баскаков, у которого имеется лицензия уровня «A».
 23 октября. До конца 2010 года продлены контракты с Валерием Климовым, Валерием Катынсусом, Денисом Киселёвым и Сергеем Скобляковым.
 19 ноября. Сергей Парейко продлил контракт с клубом до конца 2010 года.
 Хрвое Вейич подтвердил, что не намерен продлевать контракт по окончании сезона и продолжит карьеру за пределами России.
 25 ноября. У «Сатурна» выкуплен за 900 тыс. долларов трансфер выступавшего на правах аренды полузащитника Александра Харитонова.
 4 декабря. Советник генерального директора Валерий Непомнящий получил лицензии PRO, что позволит ему официально занять должность главного тренера клуба.
 8 декабря. Защитник Помпилиу Стойка выставлен на трансфер.
 16 декабря. Дмитрий Мичков, у которого закончился контракт, получил приглашение в казанский «Рубин». На следующий день переход подтвердил официальный сайт «Рубина». Тем не менее по неоглашенным причинам соглашение подписано не было, и в январе 2009 года Мичков заключил с «Томью» новый двухлетний контракт.

Подготовка к сезону 2008

Сборы 
Впервые после отпуска в новом сезоне футболисты «Томи» собрались в Москве 8 января. На этом сборе было запланировано проведение медосмотра и тренировок в манеже «Сокольники». В межсезонье команда не досчиталась 5 игроков: Виталия Булыги, Александра Кульчия, Руслана Мостового, Андрея Прошина и Василия Хомутовского. После трёхдневного пребывания в Москве основной состав, за исключением Василия Янотовского, Валерия Климова и Дениса Киселёва, проходивших реабилитационный курс в Германии и присоединившихся к команде спустя неделю, в составе 23 человек вылетела на двухнедельный сбор в Турцию, куда отправились и потенциальные новички «Томи». Неожиданно возник конфликт с защитником Алексеем Бугаевым, который присутствовал на тренировках 8 января, но после исчез. Позже он всё-таки объявился, с ним были проведены переговоры и 1 февраля Бугаев подписал новое соглашение с «Томью» сроком на 1 год. В Турции «Томь» провела три контрольные встречи: с краснодарской «Кубанью», немецкими «Кёльном» и берлинским «Унионом», все три сведя вничью.

Контрольные матчи

Турецкий сбор

Израильский сбор

Голландский сбор 

На 4 марта был запланирован матч с «Виллем II». 1 марта голландский клуб отказался от спарринга, мотивировав это тяжёлым турнирным положением в чемпионате Нидерландов. 3 марта была достигнута договоренность об игре с Байером-04 на БайАрене. 4 марта из-за неподходящих погодных условий (в Леверкузене ливневым дождём залило футбольные поля) матч сначала был перенесен, а затем отменен.

Австрийский сбор

Трансферы

Перед началом сезона 
Пришли

Ушли

В период летних дозаявок 
Пришли

Ушли

Молодёжная команда 
Сборы

Ушли

Андрей Волгин, Александр Расчитаев, Валерий Волощук (аренда) — все в «Кузбасс» (Кемерово).
Михаил Ванёв, Евгений Городов — на просмотре в «Динамо» (Барнаул). Руководство клуба подыскивает команду Павлу Яркову.

Премьер-лига

1 тур. Томь — Динамо 

Матч был под угрозой срыва. В пятницу в Томске стояла температура около нуля, когда синоптики дали прогноз о похолодании в ночь на 16 марта до —16°. Такая же погода ожидалась на воскресный вечер. В субботу опасения стали оправдываться, к тому же начался обильный снегопад. В воскресное утро была зафиксирована температура —22°. Днём поле было расчищено от снега, делегат матча Сергей Рощев позитивно оценил готовность стадиона и футбольного поля и принял решение о том, что матч состоится в запланированное время. Игра прошла при температуре —14°.—16°.

12 место, 1 очко, мячи: 0−0.

2 тур. Спартак (Москва) — Томь 

14 место, 1 очко, мячи: 0−1.

3 тур. Томь — Москва 

8 место, 4 очка, мячи: 2−2.

4 тур. Рубин — Томь 

Решением КДК Александр Младенов был дисквалифицирован на 3 матча чемпионата России.

10 место, 4 очка, мячи: 3−4.

5 тур. Томь — Шинник 

6 место, 7 очков, мячи: 5−5.

6 тур. Крылья Советов — Томь 

9 место, 7 очков, мячи: 5−8.

7 тур. Томь — Сатурн 

11 место, 7 очков, мячи: 5−9.

8 тур. Терек — Томь 

8 место, 10 очков, мячи: 8−10.

9 тур. Томь — ЦСКА 

9 место, 11 очков, мячи: 8−10.

10 тур. Локомотив — Томь 

11 место, 11 очков, мячи: 8−12.

11 тур. Томь — Луч-Энергия 

11 место, 12 очков, мячи: 9−13.

12 тур. Зенит — Томь 

11 место, 12 очков, мячи: 10−18.

13 тур. Томь — Спартак-Нальчик 

10 место, 15 очков, мячи: 11−18.

14 тур. Томь — Химки 

9 место, 18 очков, мячи: 14−19.

15 тур. Амкар — Томь 

8 место, 19 очков, мячи: 14−19.

16 тур. Томь — Спартак (М) 

11 место, 19 очков, мячи: 14−20.

17 тур. Москва — Томь 

11 место, 19 очков, мячи: 15−22.

18 тур. Томь — Рубин 

12 место, 19 очков, мячи: 16−24.

19 тур. Шинник — Томь 

11 место, 22 очка, мячи: 17−24.

20 тур. Томь — Крылья Советов 

12 место, 22 очка, мячи: 17−28.

21 тур. Сатурн — Томь 

13 место, 22 очка, мячи: 17−30.

22 тур. Томь — Терек 

11 место, 25 очков, мячи: 19−30.

23 тур. ЦСКА — Томь 

12 место, 25 очков, мячи: 20−32.

24 тур. Томь — Локомотив 

12 место, 25 очков, мячи: 20−33.

25 тур. Луч-Энергия — Томь 

12 место, 26 очков, мячи: 20−33.

26 тур. Томь — Зенит 

12 место, 27 очков, мячи: 21−34.

27 тур. Спартак-Нальчик — Томь 

12 место, 28 очков, мячи: 22−35.

28 тур. Химки — Томь 

13 место, 29 очков, мячи: 23−36.

«Томь» обеспечивает себе участие в Премьер-лиге в следующем сезоне.

29 тур. Томь — Амкар 

13 место, 29 очков, мячи: 23−37.

30 тур. Динамо — Томь

Турнир молодёжных команд

Кубок России 2007—2008

Полуфинал

Кубок России 2008—2009

1/16 финала

1/8 финала

Статистика игроков

Источники

См. также 
 ФК «Спартак» Москва в сезоне 2008

2008
Томь Томск
Чемпионат России по футболу 2008